Le terme double vie peut faire référence à l'adultère.

Par ailleurs, double vie peut désigner :
 Double Vie, un album d'Alain Chamfort datant de 1988.
 Double Vie, un téléfilm datant de 1997.
 Double Vie, un roman de Pierre Assouline publié en 2001.
 Double Vie, une série télévisée suisse réalisée par Bruno Deville et diffusée depuis 2019.
 Une double vie, un téléfilm canado-américain réalisé par Robert Markowitz et diffusé en 2002.
 La Double Vie (album Jean-Roger Caussimon), titre du livre de mémoires posthume de Jean-Roger Caussimon.
 La Double Vie d'Eddie McDowd, une série télévisée américaine diffusée de 1999 à 2002.
 La Double Vie de Théophraste Longuet, un roman de Gaston Leroux.
 La Double Vie de Théophraste Longuet (mini-série), mini-série française en trois épisodes de Yannick Andréi adaptée du roman éponyme de Gaston Leroux.
 La Double Vie de Jeanne, un téléfilm français réalisé en 2000 par Henri Helman.
 La Double Vie de Lisa,  de la saison 13 de la série télévisée d'animation Les Simpson.